Pahud ist der Nachname folgender Personen:

 Charles Pahud de Mortanges (1896–1971), niederländischer Reiter und Offizier
 Emmanuel Pahud (* 1970), Schweizer Flötist
 Henri Pahud (1885–1970), Schweizer Unternehmer und Politiker (FDP)
 Jean-Louis Pahud (1909–1993), Schweizer Diplomat